Hopkins Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hopkins Township (Illinois)
 Hopkins Township (Michigan)
 Hopkins Township (Missouri)